Swiss est le nom anglais équivalent au nom français suisse.

Il peut également désigner :
Swiss made désignation des produits de provenance Suisse.
SIX Swiss Exchange, bourse de Zürich
Swiss Market Index (SMI), indice boursier du marché suisse
Swiss Films, fondation suisse, à but non lucratif, qui a pour objectif de promouvoir et aider la production et la distribution du cinéma en Suisse.
Swiss International Air Lines, une compagnie aérienne
Swiss Olympic
Swiss Travel System
Swiss Life, une société d'assurance
Swiss Re, une société de réassurance
Swissinfo, plate-forme en dix langues qui traite de l’actualité suisse
Swiss Space Office, programme national spatial suisse
.swiss, un nom de domaine de premier niveau 
Swiss Arms, une société productrice d'armes
Swiss 721 ou Helvetica, une police d'écriture.
Swiss Family Treehouse, cabane des Robinson